Masner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lubomir Masner
 Josef Masner